Alberus ist der Familienname folgender Personen:

 Erasmus Alberus (eigentl. Alber; * um 1500, † 1553), deutscher Theologe und Reformator
 Matthäus Alber (auch Matthäus Alberus oder Aulber; 1495–1570), deutscher Reformator